Aslaug Mikkelsen ist der Name folgender Personen:

* Aslaug Mikkelsen Møller (1876–1964), dänische Schriftstellerin
 Aslaug Mikkelsen (Soziologin) (* 1953), norwegische Soziologin